Juliane Döll (ur. 8 lipca 1986) – niemiecka biathlonistka.
Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach juniorskich.

Na Mistrzostwach Europy w Langdorf-Arbersee w roku 2006 zajęła 40. miejsce w biegu indywidualnym, 29 w sprincie i 16 w biegu pościgowym. Na Mistrzostwach Europy w Novym Mieście w roku 2008 zajęła 19. miejsce w biegu indywidualnym, 9 w sprincie, 6 w biegu pościgowym oraz zdobyła srebrny medal w sztafecie. Na Mistrzostwach świata juniorów w Martello w roku 2007 zajęła 8. miejsce w biegu indywidualnym, 7 w sprincie, zdobyła brązowy medal w biegu pościgowym i złoty w sztafecie.

Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Holmenkollen. Wtedy w sprincie zajęła 28. miejsce. Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze świata to 16. miejsce w biegu pościgowym na zawodach w Anterselvie.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych startach

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Niemieckie biathlonistki
Urodzeni w 1986